Max Ziegert ist der Name folgender Personen:

* Max Ziegert (Antiquar) (1852–1930), deutscher Antiquar
 Max Ziegert (Maler) (1904–1981), deutscher Maler
 Max Ziegert (Fotograf) (1922–2003), deutscher Fotograf